Borač (predio), predio u Gornjoj Neretvi, općina Nevesinje, BiH
Borač (srednjovjekovni grad)
Borač (župa)
Borač (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
Borač (Knić, Srbija), naselje u općini Knić
Borač (Brno-sela), naselje i općina u okrugu Brno-sela u Češkoj
Boražina, boreč ili borač, krasna, ljekovita i jestiva jednogodišnja biljka grmolikog rasta